Оспиталь-де-Орбиго ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Орбиго. Население — 1031 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del ayuntamiento de Hospital de Órbigo 

Муниципалитеты Леона